Roßwald ist der Name folgender Orte:
 Roßwald (Schramberg), Ortsteil von Schramberg, Landkreis Rottweil, Bayern
 Roßwald (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Roßwald (auch Markt Roßwald), deutscher Name von Slezské Rudoltice im Okres Bruntál, Tschechien.